Groote Sociëteit (Arnhem), een in 1763 opgerichte herensociëteit te Arnhem
 Groote Sociëteit (Groningen), een in 1765 opgerichte herensociëteit in de stad Groningen
 Groote Sociëteit (Maastricht), een in 1760 opgerichte herensociëteit in Maastricht
 Groote Sociëteit (Tiel), een in 1764 opgerichte herensociëteit in Tiel
  Groote Sociëteit (Zwolle), een in 1802 opgerichte herensociëteit in Zwolle (monument)